

Aziende 
 Blue Note – società italiana quotata alla Borsa di Milano.

Musica 
 Blue note – particolari note, nel fraseggio blues e jazz, aggiunte alla scala maggiore per esigenze espressive.
 Blue Note Records – casa discografica statunitense, specializzata in jazz.

Locali 
 Blue Note – jazz club a New York.
 Blue Note – jazz club a Milano da cui viene trasmesso una volta a settimana il programma radiofonico Monte Carlo Nights su Radio Monte Carlo.
 Blue Note – jazz club a Tokyo.